Termin -{S50}- ima više značenja.

 S-oznake, S50: Ne mešati sa ... (specifikuje proizvođač)
 -{USS S-50 (SS-161)}-, podmornica